Соревнования в женском сноборде в дисциплине слоупстайл на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду 2019 года прошли 9 февраля в сноу-парке горнолыжного курорта. 

Соревновалось 28 спортсменок из 16 стран мира.

Комплект наград был распределён по результатам квалификации. Финал не состоялся из-за непогоды.

Медалисты

Результаты

Квалификация

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата  
 Отчёт

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду 2019